FRH peut faire référence à : 
 Future for Religious Heritage, une association de défense du patrimoine religieux. 

Un affixe identifiant les chevaux du stud-book Hanovrien (l'abréviation FRH signifiant Hannoveraner Förderverein), tels que : 
Desperados FRH (né en 2001), étalon de dressage ;
E.T. FRH (né en 1987), hongre alezan de saut d'obstacles ;
Gigolo FRH (1983-2009), hongre de dressage ;
Showtime FRH (né en 2006), hongre bai de dressage.